Der Begriff frankobelgisch (oder franko-belgisch; zu frz. franco-belge) kann unterschiedliche Bedeutungen haben.
etwas, das die Staaten Frankreich und Belgien betrifft: beispielsweise franko-belgische Regierungskonsultationen, franko-belgische Beziehungen, franko-belgische Grenze. Auch eine Person, die von einem gemischt französisch-belgischen Elternpaar abstammt, wird Frankobelgier(in) genannt.
etwas, das gleichermaßen französisch wie belgisch ist: gedacht wird dabei vornehmlich an Frankreich und Belgien (in seinem französischsprachigen Teil) als ein zusammenhängender Sprach- und Kulturraum Westeuropas. Das prominenteste Beispiel hierfür ist der frankobelgische Comic.

Nicht gemeint ist damit der französischsprachige Teil Belgiens, die Französische Gemeinschaft Belgiens respektive die Fédération Wallonie-Bruxelles („Föderation Wallonie-Brüssel“, Eigenbezeichnung). Diese wird oft mit Wallonien gleichgesetzt; heute aber sind Wallonische Region und Französische Gemeinschaft Belgiens unterschiedliche Gebilde.

Einzelnachweise 

Französische Gemeinschaft